Ситучи има више значења:

 Ситучи (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситучи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситучи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику